Austrobaileyales é uma ordem de plantas com flor pertencente ao grupo das angiospérmicas basais, o clado ANA. Na circunscrição taxonómica que lhe é dada pelo sistema APG IV, a ordem contém 3 famílias, agrupando cerca de 100 espécies de plantas lenhosas, incluindo árvores, arbustos e lianas. Uma das espécies mais familiares é Illicium verum, da qual é retirada a especiaria conhecida por anis-estrelado. Na classificação de Cronquist (1981), as famílias Illiciaceae e Schisandraceae integravam a ordem Illiciales, integrada nas Austrobaileyales pelo APG.

Descrição
A ordem Austrobaileyales agrupa cerca de 100 espécies de plantas lenhosas com tipos biológicos que vão desde as árvores e arbustos até às trepadeiras (mesofanerófitos, microfanerófitos e espécies lianosas). Talvez a espécie mais familiar seja Illicium verum, de onde vem a especiaria anis-estrelado.

As espécies que integram esta ordem são lignificadas, muitas vezes em forma de liana, incluindo mesofanerófitos. O parênquima caulinar é paratraqueal. Os nós são unilacunares com duas estípulas.

Os feixes vasculares dos pecíolos são curvos. Os estômatos são geralmente laterocíticos. Nas famílias Austrobaileyaceae e Schisandraceae é frequente a presença de células secretoras (glandulares) na face inferior da folha. O saco embrionário apresenta pelo menos quatro células em Schisandra e em Austrobaileya e consiste em apenas um núcleo polar, duas sinérgides e a célula-ovo.

Os frutos são semelhantes a bagas. As células tegumentares da mesotesta das sementes são escleróticas. O endosperma é amiláceo.

Filogenia e sistemática

Filogenia
A ordem pertence ao grupo das angiospérmicas basais, ou clado ANA (das iniciais de Amborellales, Nymphaeales e Austrobaileyaceae), o qual de acordo com os dados filogenéticos disponíveis foi o que divergiu mais cedo em relação às restantes plantas com flor. Essa divergência precoce faz do agrupamento o grupo extante mais antigo a seguir às ordens Amborellales e Nymphaeales, sendo por isso o grupo irmão de todas as restantes angiospérmicas extantes fora do clado ANA.

A ordem inclui apenas três famílias de plantas com flor, Austrobaileyaceae, uma família monotípica que contém apenas um género e uma espécie, Austrobaileya scandens, uma liana lenhosa; a família Schisandraceae, que agrupa um conjunto de árvores, arbustos e lianas contendo óleos essenciais; e a família Trimeniaceae, composta por árvores e lianas que também apresentam óleos essenciais.
O sistema de Cronquist de 1981, também coloca as plantas nas famílias Illiciaceae e Schisandraceae juntas, mas como famílias separadas unidas no nível de ordem, na ordem Illiciales.

O seguinte cladograma apresenta a posição filogenética das Austrobaileyales no contexto das plantas com flor (conforme o sistema APG IV  de 2016):

Dentro da ordem Austrobaileyales, a relação filogenética entre as famílias é a seguinte:

Sistemática
Até ao início do século XXI, a ordem era raramente reconhecida por sistemas de classificação, com excepção do sistema de Reveal. A sistema APG, de 1998, não reconhecia tal ordem. O sistema APG II, de 2003, aceita esta ordem e coloca-a nas angiospérmicas basais, isto é, não pertence a nenhum outro clado adicional, situação que se mantém no sistema APG IV, de 2016. A circunscrição taxonómica utilizada é a seguinte::

 Ordem Austrobaileyales
 Família Austrobaileyaceae, com uma espécie de planta trepadeira lenhosa da Austrália
 Família Schisandraceae (que incluiu a antiga família Illiciaceae), com várias dezenas de plantas lenhosas, encontrada em regiões tropicais e temperadas do leste da Ásia, sudoeste da Ásia e das Caraíbas.
 Família Trimeniaceae, com meia dúzia de espécies de plantas lenhosas encontradas em regiões subtropicais e tropicais do sudeste da Ásia, leste da Austrália e Ilhas do Pacífico.

Ver também 
 Monocotiledónea
 Grupo de Filogenia das Angiospérmicas
 Sistema Cronquist
 Sistema APG IV

Referências

Bibliografia 
  Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. (Disponível online: Texto completo (HTML) | Texto completo (PDF))
  Classificação das dicotiledóneas - ITIS 18063
  Classificação das eudicotiledóneas - Projecto Tree of Life
  Sinónimos das ordens - Angiosperm Phylogeny Website

Galeria

Ligações externas

 Diversity and Classification of Flowering Plants: Amborellales, Nymphaeales, Austrobaileyales, Magnoliids, Monocots, and Ceratophyllales
 Ordem Austrobaileyales
 TOLWeb: Austrobaileyales

!
Ordens de angiospérmicas